Um polinómio ou função polinomial é uma expressão sob a forma

Qualquer polinómio é suscetível ao processo de divisão,

Querendo encontrar um binómio divisor do tipo , que devolva um quociente com um polinómio de grau inferior e resto zero, ou seja,

deve-se satisfazer o valor de  de modo a que se obtenha a igualdade 

Trabalhando com o segundo membro, desenvolve-se a expressão,

Como uma das parcelas é  a multiplicar pelo polinómio , este sobre de grau,

Agrupando as incógnitas do mesmo grau,

Colocando as incógnitas em evidência,

Daqui, igualam-se os termos de igual ordem do primeiro e segundo membro da equação,

  Igualando os coeficientes  por ordem crescente,  

Estas equações paramétricas mostram os coeficientes do polinómio quociente  que satisfazem a condição inicial, , quando o polinómio dividendo, , é dividido por um binómio divisor na forma  com resto zero. Como  tende a ser um número inteiro (mas não necessariamente), o algoritmo paramétrico em oposição à regra de Ruffini permite logo selecionar quais os números inteiros, , que podem ser solução das equações paramétricas geradoras de , pois logo a primeira equação, , implica forçosamente um número inteiro, ou seja, um mínimo múltiplo comum com .

Este algoritmo permite verificar qual o valor de  sem ter de completar todos os cálculos sobre os coeficientes, ao contrário da regra de Ruffini, bastando parar quando não se obtém um número inteiro. Pode-se também verificar que o coeficiente de maior grau do polinómio , é igual ao coeficiente de maior grau do polinómio , tal como esperado (verifica-se noutros métodos de divisão). Podemos ver também que como  é um grau inferior a , o termo  é igual a zero, pelo que a última equação paramétrica serve de controlo, já que o seu resultado tem de ser forçosamente nulo, .

Exemplos 
Verifiquemos a seguinte equação polinomial: 

O coeficiente  é , então o valor de  poderá ser . Verifiquemos,

 

Uma vez que  ou , então o binómio divisor terá  e pode-ser verificar a seguinte igualdade em relação ao polinómio dividendo: .

Seguindo com outro exemplo, podemos constatar que este algoritmo para procurar quocientes de resto zero (ou seja, raízes do polinómio dividendo) é mais pragmático e eficiente que a regra de Ruffini. Considerando a seguinte função, 

conhecendo as propriedades paramétricas do algoritmo, sendo , então o binómio  terá um . Verificando as soluções possíveis, encontramos

Que devolve a solução .

Embora trabalhoso, pois analiticamente há um conjunto de soluções possíveis que têm de ser verificadas, é possível logo à partida delimitar o intervalo de procura e excluir alguns pares que de outro modo teriam de ser verificados, neste caso , que constituiriam 50% do esforço em análise.

Quanto maior o grau do polinómio, , e maior o termo independente, , maior tenderá a ser o esforço analítico, como em qualquer outro algoritmo de divisão polinomial.

Note-se que essa não é uma regra. O polinómio  tem um . O polinómio  tem um . Há uma dilatação do conjunto de soluções possíveis, mas não necessariamente do volume de cálculo.

Monómio do Resto 
Uma propriedade que o algoritmo paramétrico devolve em oposição a outras ferramentas de divisão polinomial é o monómio do resto: enquanto os restantes algoritmos devolvem o monómio de menor grau, um coeficiente sem variável (ou ), este devolve o monómio de maior grau, o coeficiente de .

Repare-se que a procura por um monómio divisor que dê resto zero começa com a procura de um mínimo múltiplo comum do termo de menor grau do polinómio dividendo, , mas o par  será sempre uma solução possível, já que devolverá sempre números inteiros, pelo que o coeficiente de maior grau do polinómio quociente, , que é zero quando o resto é zero, não será nulo. Por exemplo, no polinómio anterior (B), cujo , ao proceder ao algoritmo para , irão obter-se coeficientes inteiros que não fornecerão um  nulo, já que o par  não é solução para resto zero. Assim, a igualdade que deu início ao algoritmo paramétrico , que subentende resto zero, deve ser reescrita como 

com um  relacionado ao coeficiente de maior grau do polinómio quociente, . Quando é nulo, a equação (2) ganha a forma em (1). Deve-se então perceber que valor toma  quando é não nulo. Olhando para as equações paramétricas em (I), a primeira equação tem subentendida uma parcela nula e que não foi escrita, mas seguindo a sequência numérica das outras equações pode-se completar o padrão escrevendo , com  quando procuramos quocientes de resto zero (que é o interesse deste algoritmo para divisão de polinómios). Então, a última parcela da equação paramétrica é o valor do resto, pelo que (2) se pode reescrever 

Realizando o algoritmo para o polinómio (B) no conjunto  temos,

Polinómios Incompletos 
Como seria de esperar, o algoritmo paramétrico mantém-se válido quando os polinómios têm coeficientes nulos e por conseguinte termos omissos. Segue-se exemplo, 

Como , então :

  

Neste caso houve um aumento do monómios, que pode ou não ser útil, mas nem sempre é assim e obtém-se uma simplificação, que é sempre desejada: 

Sendo , logo :

fracionário 
O mesmo se dá com números fracionários, embora o trabalho da descoberta seja maior, como em qualquer método analítico não automatizado. Sendo 

Como , então , mas este conjunto não devolve um resto igual a zero, mas antes um , pelo que não há solução com . Procurando solução no conjunto dos números facionários, , encontramos um  que devolve resto zero.

O algoritmo embora válido para , a procura analítica pode ser exaustiva e não devolver uma solução mesmo quando ela exista, então deve-se recorrer a outros métodos de divisão polinomial ou a ferramentas gráficas, como o teorema do resto.

Ver também 
Divisão polinomial

Algoritmo de Briot-Ruffini

Teorema do resto

Teorema fundamental da álgebra

Referências